Asmodeus er navnet på dæmonen Asmodai.

De følgende er opkaldt efter dæmonen:

Asmodeus (band) – death metal-band fra Østrig
Asmodeus (psychobilly band) – psychobilly-band fra Holland
Asmodeus (Marvel Comics) – navnet på adskillige figurer i Marvel Comics
Asmodeus (Dungeons & Dragons)
Asmodeus (Redwall) – en figur i Redwall-serien.
Asmodeus – et navn givet til en kat af fortælleren i Rogue Male
Modstanderen i Nintendo 64-spillet Mace: The Dark Age